Anning Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Anning (socken i Kina), Guangxi, 
 Anningxiang, socken, Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar